Равнополье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Равнополье — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Равнополье — село в Симферопольском районе Крыма.
Равнополье — прежнее название хутора Кирова в Новокубанском районе Краснодарского края.

Украина 
 Равнополье — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Ровнополье
 Ровнополь